Prvu A hrvatsku kuglačku ligu za 1995./96., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je četvrti put zaredom osvojio Medveščak - Gradex iz Zagreba.

Prva A liga 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1996/1997

Prva B liga

Sjever 

 Izvori:  
  Hrvatski športski almanah 1996/1997

Jug

Zapad 

 Izvori:  
  Hrvatski športski almanah 1996/1997  
 Kuglački klub "Klek" : 1953. – 2003.

Jug 

 Izvori:  
  Hrvatski športski almanah 1996/1997

Za prvaka 

 Izvori:  
  Hrvatski športski almanah 1996/1997

Druga liga

Treća liga

Primorsko-goranska skupina 

 Izvori:  
 Kuglački klub "Policajac", Ogulin : 1954. – 2004.

Ostale lige

Karlovačka županijska liga 
Četvrti stupanj natjecanja 

 Izvori:  
 Kuglački klub Željezničar, Karlovac : 1936. – 2006.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1996/1997, Zagreb, 1997.
 

1995-96